Anotacija (računarstvo)
Anotacija (stručno djelo)
Anotacija (figura misli), jezična figura
Gensko predviđanje, anotacija genâ